Degeneracja to ogólnie zwyrodnienie, wynaturzenie, zniekształcenie – zasadnicza (najczęściej niekorzystna) zmiana (proces), często także wynik procesu degeneracyjnego.

 w matematyce, fizyce i chemii:
 figura geometryczna jest zdegenerowana, gdy ma zerowe pole powierzchni; bryła geometryczna jest zdegenerowana, gdy ma zerową objętość
 degeneracja (zwyrodnienie) poziomów energetycznych – stan, w którym jednej wartości energii układu odpowiada wiele stanów kwantowych
 degeneracja (zwyrodnienie) widma – właściwość widma operatora w przestrzeni Banacha
 w biologii i medycynie – zwyrodnienie, zniekształcenie organów, tkanek, choroby zwyrodnieniowe